Kabinett Bossart steht für:

 Kabinett Bossart I, Landesregierung von Mecklenburg-Strelitz (1908)
 Kabinett Bossart II, Landesregierung von Mecklenburg-Strelitz (1909–1918)